Wielandplatz steht für folgende Straßen:

 Wielandplatz (Weimar)
 Wielandplatz (Bad Salzungen)
 Wielandplatz (Basel)
 Wielandplatz (Wien)
 Wielandplatz (Hagen)